Atka – popularna nazwa znaku @
 Atka – wyspa w stanie Alaska, w USA
 Atka – miasto na wyspie Atka
 Atka – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie magadańskim.